Interkontinentalni kup (1960-2004) je bio redoviti godišnji susret između prvaka Europe - pobjednika UEFA Lige prvaka i prvaka Južne Amerike - pobjednika Cope Libertadores. Od 2005. Trofej ga je naslijedilo FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo. Igrali su ga predstavnici klubova najrazvijenijih kontinenata u nogometnom svijetu i doista FIFA je službeno priznala sve prvake Interkontinentalnog kupa s istim statusom kao pobjednici Svjetskog kupa kluba FIFA, ili legitimni svjetski prvaci nogometnih klubova.

Jedini klub s prostora bivše SFRJ koji je igrao ovo natjecanje između južnoameričkog prvaka bila je Crvena zvezda koja ga je i osvojila.

Pobjednici i finalisti

Klubovi po pobjedama i finalima

Države - ukupno pobjeda i finala

Vidi također 
 FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo
 Dodatak:Popis svjetskih klupskih prvaka u nogometu

Izvori